Montpezat (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Montpezat (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon